Љубине може бити:

 Љубине (Кључ), насељено мјесто у општини Кључ, Федерација БиХ, БиХ
 Љубине (Рибник), насељено мјесто у општини Рибник, Република Српска, БиХ